Дидье (Didier) — фамилия. Известные носители:
 Дидье, Виржини (род. 1979) — французская синхронистка, дважды чемпионка Европы и дважды чемпионка мира.
 Дидье, Гвендолин (род. 1986) — французская фигуристка.
 Дидье, Кандис (род. 1988) — французская фигуристка.
 Дидье, Лоран (род. 1984) — люксембургский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Дидье, Сэмуайз — художник, арт-директор Blizzard Entertainment.

Дидье — название.
 Дидье — французский комедийный фильм 1997 года, с Але́ном Шаба́ в главной роли, получил премию «Сеза́р»
 Сен-Дидье (Saint-Didier) — распространённое название коммун в различных регионах Франции, а также французское название итальянской коммуны Сан-Дидеро.